Городо́к () — бывший посёлок в Комсомольском сельсовете Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 30 км на северо-запад от Речицы и железнодорожной станции Речица (на линии Гомель — Калинковичи), в 80 км от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Светлогорск — Речица.

В деревне 2 жилых дома (2004 год). Деревянные крестьянские усадьбы стоящие вдоль просёлочной дороги.

История 
Посёлок построен в начале 1920-х годов на бывших помещичьих землях переселенцами с соседних деревень. В 1931 году организован колхоз. Во время Великой Отечественной войны оккупанты 14.06.1943 года полностью сожгли 10 домов посёлка. На фронтах погибли 3 жителя посёлка.

В 1959 году посёлок в составе колхоза «Комсомольск» с центром в деревне Комсомольск.

Упразднён 26 января 2018 года.

Население

Численность 
2004 год — 2 двора, 3 жителя.

Динамика 
 1930 год — 10 дворов, 67 жителей.
 1937 год — 9 домов.
 14.06.1943 года — 10 домов, 47 жителей.
 1959 год — 66 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 2 двора, 3 жителя.

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Исчезнувшие населённые пункты Речицкого района